Fragment (von lat. frangere ‚brechen‘) bezeichnet im Deutschen Bruchstücke bzw. Teile eines (vorher) größeren Ganzen, z. B.:

 Adressierbarer Teil eines Dokuments, siehe Fragmentbezeichner
 Ergebnis einer Fragmentierung, siehe Fragmentierung (Massenspektrometrie)
 Zweckentfremdete Verwendung von Handschriften als Pergamentmakulatur, siehe auch Fragmentesammlung
 Fragment (Computergrafik), Daten, die ein dargestelltes Pixel bestimmen
 Fragment (Gogol), dramatisches Fragment von Nikolai Gogol, 1839–1840
 Fragment (Literatur), literarische Gattung
 Fragment (Skulptur), Skulpturenensemble in Bremen
 Strukturfragment, Bestandteil eines Moleküls

Siehe auch:
 Fragmente
 Fragmentenstreit
 Fragmente von Autun
 Fragmentierung